Düsterloh steht für:
 Düsterloh (Adelsgeschlecht), ursprünglich westfälisches Adelsgeschlecht, das auch in das Baltikum und nach Schlesien kam 

Düsterloh ist der Familienname folgender Personen:
 August Düsterloh (1899–1977), deutscher Politiker (NSDAP) und Mitglied des Westfälischen Provinziallandtages
 Gustav Düsterloh  (1870–1938), deutscher Maschinenbauindustrieller

Siehe auch:
 Düsterlho
 Düsterohl